В одиночному розряді тенісного турніру US Clay Court Championships 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Дана Гілберт здобула титул, у фіналі перемігши Вівіану Сегал 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Міма Яушовець (1-ше коло)
  Вірджинія Рузічі (3-тє коло)
  Кеті Мей-Тічер-Пейбен (1-ше коло)
  Джанет Райт (півфінал)

 Лора Дюпонт (2-ге коло)
 Дана Гілберт (півфінал)
 Івонн Вермак (2-ге коло)
 Джінн Дювалл (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

US Clay Court Championships